Интернациона́льная улица — улица в Кронштадте. Соединяет улицы Мануильского и Комсомола параллельно Лазаревскому переулку.

Нумерация домов осуществляется с востока на запад. Протяжённость магистрали — 260 метров.

История 
Известна с начала XVIII века как Госпита́льная, но уже в 1731 году получает название Богоявле́нская по выстроенной на ней Богоявленской церкви, впоследствии разобранной из-за ветхости в 1841 году. 2 ноября 1918 года улица получила своё нынешнее название — Интернациональная.

География 
Интернациональная улица соединяет улицы Мануильского и Комсомола, однако фактически её западная оконечность выходит к площади, образуемой пересечением улиц Комсомола и Советской. С востока магистраль улицы продолжается проездом, находящимся на закрытой территории кронштадтского Морского госпиталя. Суммарная протяжённость улицы, включая проезд, составляет около 510 метров.

Здания, сооружения, организации 
 дом 6:
 ГУЗ Поликлиника № 74 (отделение ортопедической стоматологии);
 Отдел здравоохранения администрации Кронштадтского района;
 дом 7/22 — отделение почтовой связи № 2 Кронштадтского района.

Транспорт 
 Автобусы: № 1Кр, 2Кр.

Пересечения 
С востока на запад:
 улица Мануильского
 Пролетарская улица
 улица Аммермана
 улица Комсомола
 Советская улица (примыкают к противоположным сторонам площади)

Примечания

Литература